Стамбульская футбольная лига 1935/1936 () — 32-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 3 ноября 1935 года и закончился 21 июня 1936 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1935/36
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1935 году
Спорт в Турции в 1936 году